sztrájk, munkabeszüntetés, munkajogi fogalom

Filmek
 Sztrájk (Стачка) (1925) szovjet film Szergej Eisenstein rendezésében
 Sztrájk (Strajk – Die Heldin von Danzig) (2006) német–lengyel film Volker Schlöndorff rendezésében